Alena Nurgalieva (1990- ), footballeuse russe ; 
 Elena Nurgalieva (1976- ), athlète russe, coureuse de marathon et coureuse de supermarathon ; 
 Olesya Nurgalieva (1976- ), athlète russe, coureuse de marathon et coureuse de supermarathon.